Сантас-Мартас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 118,70 км². Население — 898 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Леона